Klietsch ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Klietsch (1827–1901), Kreisrat in Büdingen
 Erwin Klietsch (1903–1979), deutscher Schauspieler bei Bühne, Film und Fernsehen
 Heiko Klietsch, deutscher Basketballtrainer und Sportjournalist
 Karl Wenzel Klietsch (1841–1926), böhmischer Maler und Grafiker, siehe Karel Klíč